Милош Пантович:
* Пантович, Милош (род. 1996) — сербский футболист.
 Пантович, Милош (род. 2002) — сербский футболист.